Buckeye Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buckeye Township (Illinois)
 Buckeye Township (Iowa)
 Buckeye Township (Kansas)
 Buckeye Township (Michigan)
 Buckeye Township (Missouri)
 Buckeye Township (North Dakota)